Sant Bernat Calvó (normativament, malgrat que durant molt de temps s'ha escrit Bernat Calbó) (Reus, 1180 – Vic, 1243), jurista, buròcrata, soldat i religiós cistercenc, bisbe de Vic, venerat com a sant per l'Església catòlica
 Bernat Calvó Puig i Capdevila (Vic, 1819 – Barcelona, 1880), músic i compositor
 Parròquia de Sant Bernat Calvó, al Barri Fortuny de Reus